Universidade Aberta (Portugal)
 Universidade Aberta do Brasil
 Universidade Americana de Beirute
 Universidade Autônoma de Barcelona

Desambiguações de siglas